Seznam cerkva po velikosti v Sloveniji. Seznam zaenkrat obsega samo cerkve v Metropoliji Maribor. Cerkve so razvrščene po površini, zaobjete pa so samo tiste, ki imajo površino vsaj 500 m2. Površina in prostornina sta okvirni in sta izračunani brez upoštevanja vseh arhitekturnih podrobnosti.

Seznam

Viri 

 Šematizem neposredno sveti Stolici podrejene lavantinske knezoškofije za leto 1937, škofijska pisarna, Maribor, 1937.

Glej tudi 

 Seznam najvišjih zgradb v Sloveniji